Childhood's End (romance) - livro de Arthur C. Clarke
 Childhood's End (canção) - da banda Pink Floyd
 Childhood's End (álbum) - da banda Ulver
 Childhood's End (canção) - da banda Iron Maiden